Rötenspitze ist der Name folgender Berge:

 Rötenspitze (Schnalskamm), 3393 m
 Rötenspitze (Texelgruppe), 2878 m